Seca (portug.: Dürre) steht für Orte in Portugal:
 Ribeira Seca, 
 Vila Seca
weiteres
 Seca (Fluss), Fluss in der polnischen Woiwodschaft Heiligkreuz
 Yamaha XJ 750 Seca, Motorrad
 Seca (Unternehmen)
 SECA steht für Sulphur Emission Control Area

Seča bezeichnet
 das slowenische Dorf Seča bei Piran
 die slowenische Halbinsel Seča an der Bucht von Piran

Siehe auch:
 Seka